«Космические рейнджеры» — фантастический телевизионный сериал 1993 года.

Сюжет 
Действие сериала происходит в 2104 году. Маленькая земная колония Форт Хоуп (, форт надежды) на отдалённой планете Аваллон борется за своё выживание. Первая, последняя и единственная линия обороны, защищающая колонистов от преступности и прочих опасностей межзвёздного пространства — небольшой корпус Космических Рейнджеров. Героями сериала являются капитан Джон Бун и его отряд рейнджеров, который приписан к кораблю-перехватчику () № 377.

Основную угрозу для космических колонистов представляют баньши — хищники, обитающие в гиперпространстве. Телепортируются на борт корабля, когда тот передвигается со световой скоростью. Крайне агрессивны, способны издавать сверхзвуковой шум, парализующий людей. Обычно помещают свои жертвы в органический кокон и уносят в свой улей, расположенный в гиперпространстве.

Персонажи 
Капитан Джон Бун (Джефф Кааке) — опытный полицейский, на все вылеты берёт с собой в качестве талисмана серебряный доллар XX века. У Буна проблемы в личной жизни — его жена и дочь решили вернуться на Землю, с тех пор капитан живёт на Аваллоне один.

Док Крюгер (Джек МакГи) — бортинженер. В прошлом перенёс тяжёлое ранение и теперь его тело в большей мере электромеханическое, чем живое. Крюгер вырос, постоянно мотаясь на отцовском корабле с планеты на планету, и не мыслит себе жизни без космических полётов, поэтому постоянно подкупает официальные лица, собирающиеся списать его в запас из-за его возраста. На боевых вылетах обожает слушать хард рок, который называет «музыкой мёртвых».

Джоджо Торсен (Марджори Монахан) — пилот корабля. Высокая, белокурая, независимая и взрывная, родом из колонии на Новой Венере. Джоджо — лучший пилот во всем корпусе Рейнджеров, беззаветно преданна своей команде. Перед вылетом часто пьёт крепчайший кофе, иногда это отражается на пилотировании. Ненавидит баньши.

Зайлан (Кэри-Хироюки Тагава) — воин-монах с планеты Граака, один из четырёх представителей этой планеты в корпусе рейнджеров. Имеет эмпатические способности — может читать ярко окрашенные мысли. Зайлан носит специальный «умиротворяющий» ошейник, который подавляет его агрессивные наклонности, снимает его только когда бой неизбежен.

Дэниэль Кинкэйд (Дэнни Куинн) — новобранец в отряде капитана Буна, сын генерала с Земли. Команда часто называет его «бэк-вокалом», в бою Дэниель обычно работает в группе огневой поддержки.

Доктор Миммер (Клинт Ховард) — начальник медицинской службы Форта Хоуп, по совместительству выполняет обязанности судебно-медицинского эксперта. Чрезвычайно болтлив, из-за чего никто не способен выдерживать его общество достаточно продолжительное время.

Командующая фортом Шэнно (Линда Хант) — официальное должностное лицо, глава Форта Хоуп. Несмотря на звание, эта женщина больше всего думает не о военных операциях, а о благе колонии, походя скорее не на командира, а на «мать-наседку», для которой главное — безопасность форта и его обитателей.

Полковник Эрих Вайс (Готтфрид Йон) — второй по рангу человек в Форте Хоуп. В силу нераскрытых обстоятельств был назначен переведён с «тёплого местечка» на Земле на Аваллон. Постоянно выдвигает предложения по «улучшению» рейнджерской службы, но рейнджеры приграничных колоний не очень жалуют штабных с Земли, в результате его усилия ничем не заканчиваются.

Список эпизодов 
 «Fort Hope» (пилотный выпуск)
 «Banshees»
 «The Replacements»
 «To Be Or Not To Be»
 «The Trial»
 «Death Before Dishonor»

Ссылки 
 
 Space Rangers  на сайте TV.com
 Официальный сайт актрисы Марджори Монагэн (Джоджо)

Фантастические фильмы 1993 года
Научно-фантастические телесериалы США
Драматические телесериалы США
Телесериалы о космических путешествиях
Телесериалы США, запущенные в 1993 году
Телесериалы США, завершённые в 1993 году
Фильмы Микаэля Саломона